Temorites är ett släkte av kräftdjur. Temorites ingår i familjen Bathypontiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Temorites